Le championnat du monde de squash féminin 2013 se déroule du  au  à Penang.
Laura Massaro gagne le titre de championne du monde en battant Nour El Sherbini en finale.

Dotation et points 
En 2013, la dotation est de . Les points et les prix sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnats du monde de squash
 Championnat du monde de squash masculin 2013
 Saison 2013 de la WSA

Liens externes 
 Championnat du monde de squash féminin 2013 sur squashsite

2013
Squash féminin
Squash féminin 2013
Penang
Monde féminin 2013
Monde féminin 2013
Sport en Malaisie en 2014
Sport en mars 2014